Адольф Вейдиг (; , , Германия — , Хинсдейл, Иллинойс, США) — американский композитор немецкого происхождения, музыкальный педагог.

Родился в Гамбурге, в 1892 году переселился за океан в Соединенные Штаты. Работал заместителем директора Американской музыкальной консерватории в Чикаго, был деканом кафедры теории и композиции. Среди его известных учеников — композитор Рут Кроуфорд Сигер.

Автор большого количества произведений для оркестра, в том числе, нескольких симфонии и симфонических поэм (Semiramis), среди его камерных произведений — три струнных квартета и струнный квинтет. В творческом наследии композитора, также, несколько песен.

Примечания

Ссылки 
 Weidig,_Adolf

Композиторы США
Музыкальные педагоги США
Родившиеся в Гамбурге
Умершие в Хинсдейле (Иллинойс)